Yann Kheme de son vrai nom Yannick-Stevi Tsiku Kheme, né le 26 octobre 1992 à Kinshasa, est un poète écrivain, Critique littéraire et animateur litteraire congolais. Il est professeur de Français et Littérature au Collège les Cartésiens de Kinshasa, Membre du comité d'organisation du Grand prix Panafricaine de la Littérature et Éditeur chargé du suivi des auteurs  aux éditions Miezi de Kinshasa .

Œuvres 
 La saveur de l’Eau, Récit d’un rescapé, Paris, Les Editions du Net, 2019.
 Séquelles, Rimes contre l’humanité (Poésie), Kinshasa, Feu torrent, 2019.

Distinction 
Prix littéraire Williams Sassine édition 2020

Notes et références 

Écrivain congolais (RDC)
Naissance en octobre 1992